Smidt ist eine Variante des Familiennamens Schmidt, zur Bedeutung siehe dort.

Namensträger 
 Agnes Smidt (1874–1952), deutsch-dänische Malerin
Bernhardine Schulze-Smidt (1846–1920), deutsche Schriftstellerin
 Carl Martin Smidt (1872–1947), dänischer Architekt
 Diederich Smidt (1711–1787), deutscher Politiker, Bremer Bürgermeister
 Diedrich Smidt (1931–2018), deutscher Veterinärmediziner und Agrarwissenschaftler 
 Dieter Smidt (1927–1998), deutscher Physiker, Spezialist für Reaktorsicherheit und Autor
 Emil Leonhard Smidt (1878–1954), deutscher Maler und Radierer
 Franz Christopher Smidt (1832–1896), dänischer Bankdirektor
 Hendrik Jan Smidt (1831–1917), niederländischer Politiker

 Johannes Smidt (1887–1973), norwegischer lutherischer Bischof
 Jürgen Smidt, deutscher Chemiker
 Karl E. Smidt (1903–1984), deutscher Admiral, NATO-Befehlshaber
 Karoline Smidt Nielsen (* 1994), dänische Fußballspielerin
 Kristian Smidt (1916–2013), norwegischer Literaturhistoriker
 Laue Traberg Smidt (* 1944), dänischer Rechtsanwalt und Politiker
 Lone Smidt Nielsen (* 1961), dänische Fußballspielerin
 Marie Smidt (1845–1925), Gattin von Johann Schmidt
 Marie Eggers-Smidt (1844–1923), deutsche Frauenrechtlerin in Bremen
 Martin Smidt (* 1969), norwegischer Komponist
 Mathilda Smidt (* 2005), deutsche Schauspielerin
 Michael Smidt (* 1979), dänischer Eishockeyspieler
 Nick Smidt (* 1997), niederländischer Leichtathlet
 Orville Smidt (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Peter Smidt (1894–1957), deutscher Schriftsteller
 Reemt Peters Wolbertus Smidt (1840–1927), deutscher reformierter Theologe 
 Reinhard Petrus Wolbertus Smidt (1874–1954), deutscher reformierter Theologe 
 Steen Smidt-Jensen (* 1945), dänischer Zehnkämpfer, Hürdenläufer, Stabhochspringer und Hochspringer
 Thorsten Smidt (* 1971), deutscher Kunsthistoriker 
 Udo Smidt (1900–1978), deutscher reformierter Theologe, Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche 
 Ulfert Smidt (* 1958), deutscher Kirchenmusiker

 Wolf-Udo Smidt (1929–1994), deutscher Theologe, geistlicher Leiter der Bremischen Evangelischen Kirche

Siehe auch 
 Smid (Begriffsklärung)
 Smit (Begriffsklärung)
 Schmidt (Familienname)

Familienname